В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (фінал)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (чвертьфінал)

 Відсутня
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Мішелл Торрес (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)